Groom kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Groom, administrativ by, Jawa Timur,

USA 

 Groom (ort i USA), Texas, Carson County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar